SK Slavia Karlovy Vary odkazuje na starší názvy těchto sprortovních týmů:

 FC Slavia Karlovy Vary, karlovarský fotbalový klub
 HC Energie Karlovy Vary, karlovarský hokejový klub